

Geografia
 Putumayo, fiume dell'America del Sud.
 Dipartimento di Putumayo, dipartimento della Colombia.
 Putumayo, comune dell'Ecuador
 Putumayo, provincia della regione di Loreto nel Perù.
 Putumayo, distretto della provincia di Putumayo nel Perù.

Musica
 Putumayo World Music, una etichetta discografica.
 Putumayo, il gruppo a cui appartiene l'etichetta discografica.